Kollmannsberger ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Kollmannsberger, deutsche volkstümliche Schlagersängerin, siehe Hans und Ellen Kollmannsberger
 Hans Kollmannsberger (* 1932), deutscher volkstümlicher Schlagersänger, siehe Hans und Ellen Kollmannsberger